2. Deutsche Volleyball-Bundesliga Nord 2011/12 steht für:
* 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2011/12 (Männer)